Marie Žofie Helena Beatrice Bourbonská (9. července 1786, Versailles – 18. června 1787, Versailles) byla princezna Francie a Navarry.

Narodila se 9. července roku 1786 jako čtvrté, nejmladší dítě/druhá dcera francouzského královského páru, Ludvíka XVI. a jeho manželky Marie Antoinetty. Jejími staršími sourozenci byli Madame Royale Marie Terezie Bourbonská, dauphin Ludvík Josef Bourbonský a Ludvík XVII.

Nepřátelé její matky Marie Antoinetty rozhlašovali, že jejím skutečný otcem není král, ale švédský hrabě Axel Fersen. Děvčátko se dožilo pouze jedenácti měsíců věku - předpokládá se, že se narodila předčasně, a proto byla slabá a neduživá. Podle jiné verze se narodila znetvořená, protože její matka v těhotenství dlouho nosila korzet. Při ohledání jejích ostatků lékaři zjistili, že trpěla tuberkulózou; zemřela v době, kdy její starší bratr, který zemřel na souchotiny v červnu roku 1789, začal churavět. Pochována byla v opatství Saint-Denis, místě odpočinku francouzských králů.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Bourboni
Francouzské princezny
Narození v roce 1786
Narození 9. července
Narození ve Versailles
Úmrtí v roce 1787
Úmrtí 19. června
Úmrtí ve Versailles
Zemřelí na tuberkulózu
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Ženy